Nyamusenyi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyamusenyi (vattendrag i Bujumbura Rural), 
 Nyamusenyi (vattendrag i Cibitoke), 
 Nyamusenyi (vattendrag i Bururi), 

Robotskapade Burundiförgreningar